Wilhelm Fassbinder ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Fassbinder (Bildhauer) (1858–1915), deutscher Bildhauer
 Wilhelm Fassbinder (Sänger) (1887–1946), deutscher Opernsänger (Bassbariton)